Remedy kan syfta på:

Remedy Entertainment – en spelutvecklare som grundades 1995 och är baserad i Esbo, Finland
Remedy (artist) – en amerikansk rappare
Remedy Lane – ett album av Pain of Salvation
Remedy (musikalbum) – ett album av Old Crow Medicine Show